Аэропорт «Президент Перон» () — международный аэропорт, расположен в провинции Неукен, в Аргентине.

Находится в 6 километрах от Неукена.

Площадь: 5,200 м²

Авиакомпании и Регулярные направления 
  Aerolíneas Argentinas/ Austral Líneas Aéreas:
 Буэнос-Айрес (AEP)

  LAN Argentina:
 Буэнос-Айрес (AEP)

  Sol Líneas Aéreas:
 Мендоса (MDZ)
 Кордова (COR)
 Росарио (ROS)

Источники 
 DAFIF. 

Провинция Неукен
Аэропорты Аргентины
Аэропорты, названные в честь людей